Théodore Guillaume François Joseph de Crawhez (Charleroi, 11 september 1816 - Gosselies, 30 november 1889) was een Belgisch edelman.

Levensloop 
 Théodore de Crawhez was een zoon van Théodore Crawhez, substituut-procureur des Konings in Charleroi en van Marie Dumont. Hij verkreeg in 1878 opname in de Belgische erfelijke adel, met de titel baron, overdraagbaar op al zijn nakomelingen. Hij trouwde in 1862 in Châtelineau met Flore Pirmez (1835-1909). Ze kregen zes kinderen.
 Théodore Jean de Crawhez (1862-1918) trouwde in Maisières in 1900 met Louise Charliers de Buisseret (1874-1946). Ze hadden een zoon en een dochter, die kinderloos bleven, maar verschillende neven en nichten adopteerden.
 Jean-Auguste de Crawhez (1863-1926) was erevoorzitter van de Cercle royal Saint-Hubert en van de Union des Propriétaires. Hij trouwde in Brasschaat in 1905 met Marcelle de Witte (1878-1934). Ze kregen vijf kinderen.
 Raymond de Crawhez (1909-1940) trouwde in Waillet in 1933 met barones Christiane van der Straeten Waillet (1914-1965). Hij sneuvelde op 10 mei 1940. Met afstammelingen tot heden.
 Joseph de Crawhez (1872-1941), burgemeester van Spa, erevoorzitter van de Centrale van politieke gevangenen, trouwde met barones Adrienne de Mevius (1885-1980). Het echtpaar bleef kinderloos.
 Pierre de Crawhez (1874-1925) was voorzitter van de Sportcommissie bij de Royal Automobile Club de Belgique, stichtend voorzitter van de Union routière de Belgique, erevoorzitter van de Racing Club de Belgique en van de Belgische Boksfederatie. Hij trouwde in 1918 met Blanche Leclerc (1871-1925). Het echtpaar bleef kinderloos.

Literatuur
 Généalogie de Crawhez, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1880.
 D. R. In memoriam baronne Raymond de Crawhez, in: Bulletin van de Vereniging van de adel van het koninkrijk België, Brussel, 1965.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge'', Annuaire 1987, Brussel, 1987.

Belgische adel in de 19e eeuw